Чемпіонат Німеччини з хокею 1995 — 78-ий чемпіонат Німеччини з хокею та перший сезон Німецької хокейної ліги, чемпіоном став Кельнер Гайє.

Регламент 
Сезон почали 18 команд, які провели між собою два кола, а потім за зразком НХЛ у трьох групах ще зіграли десять матчів. У подальшому раунді плей-оф, 16 команд розіграли звання чемпіона.

Групи 
 Південь: Маддогс Мюнхен, ЕВ Ландсгут, Розенгайм, Кауфбойрен Адлер, ХК Аугсбург, ЕХК 80 Нюрнберг
 Захід/Північ: Дюссельдорф ЕГ, Кельнер Гайє, Крефельдер ЕВ, ХК Ратінген, БСК Пройзен, Айсберен Берлін
 Центр: «Швеннінгер ЕРК», Адлер Мангейм, Кассель Гаскіс, ХК Ганновер, Вайсвассер, «Франкфурт Ліонс»

Попередній етап 

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, В = перемоги, Н = нічиї, П = поразки, ПО = поразки в овертаймі, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Плей-оф

1/8 фіналу 
 БСК Пройзен — ХК Ратінген 4:0, 9:2, 4:3, 4:1
 ЕВ Ландсгут — Вайсвассер 5:1, 5:2,	4:1, 7:3
 Адлер Мангейм — ХК Ганновер 8:2, 6:1, 2:4, 6:1, 8:4
 Крефельдер ЕВ — ХК Аугсбург 6:2, 2:3, 9:8 Б, 7:6, 5:2
 Дюссельдорф ЕГ — ЕХК 80 Нюрнберг 7:1, 5:0, 2:4, 4:2,	9:0
 Кельнер Гайє — Кауфбойрен Адлер 5:1,	4:3, 5:1, 8:2
 Кассель Гаскіс — «Франкфурт Ліонс» 6:5, 4:3, 2:5, 5:3, 2:1 ОТ
 Розенгайм — «Швеннінгер ЕРК Вайлд Вінгс» 2:0, 3:8, 2:6, 5:2, 4:3 ОТ, 3:6, 5:6 ОТ

Чвертьфінали 
 БСК Пройзен — «Швеннінгер ЕРК Вайлд Вінгс» 5:1,	4:1, 3:2 ОТ, 8:3
 ЕВ Ландсгут — Кассель Гаскіс 4:3, 6:3, 6:3, 11:4
 Адлер Мангейм — Кельнер Гайє 3:4, 2:3, 5:3, 2:7, 0:6
 Крефельдер ЕВ — Дюссельдорф ЕГ 1:0, 5:4 ОТ, 3:9, 5:3, 4:1

Півфінали 
 БСК Пройзен — Кельнер Гайє 3:1, 2:5, 1:5, 0:3
 ЕВ Ландсгут — Крефельдер ЕВ 3:4 ОТ, 2:5, 6:2, 3:2, 5:0

Фінал 
 ЕВ Ландсгут — Кельнер Гайє 4:3,	1:5, 4:1, 2:8, 0:4

Література 
 Büttner, Wolfgang; Eckert, Horst: Premiere Eishockey-Guide 1995/96. Hamburg, 1995. 
 Stephan Müller, Deutsche Eishockey Meisterschaften, Print on Demand, 2000, ISBN 3-8311-0997-4
 Steffen Karas, 100 Jahre Eishockey in Berlin, Verlag Jeske / Mader, 2008, ISBN 978-3-931624-57-6

Джерела 
 Хокейний архів 1995 

Чемпіонат Німеччини з хокею
Німеччина
Німеччина
1994 у німецькому спорті
1995 у німецькому спорті